Basin Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Basin Peak (Kalifornien)
 Basin Peak (Montana)